John Broughton, född 1952, är en australisk amatörastronom.

Han har varit verksam vid Reedy Creek-observatoriet. Minor Planet Center listar honom under namnet J. Broughton och som upptäckare av 1193 asteroider. Asteroiden 24105 Broughton är uppkallad efter honom. 2008 tilldelades han Page Medal.

Upptäckter

Kometer

Småplaneter

Se även 
Astronomiska upptäckter av John Broughton

Referenser 

Australiska astronomer
Födda 1952
Män
Levande personer
Astronomer under 1900-talet
Astronomer under 2000-talet